Sándor – forma ungherese del nome proprio di persona Alessandro
György Sándor – pianista ungherese
Károly Sándor – calciatore ungherese
Tamás Sándor – calciatore ungherese
Palazzo Sándor

Altri progetti